Osoby o tym nazwisku:
 Krystian Żymełka – polski informatyk i inżynier
 Sergiusz Żymełka – polski aktor
 Zygmunt Żymełka – polski polityk, inżynier, samorządowiec